Nohl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nohl (* 1954), deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber und Kritiker
 Arnd-Michael Nohl (* 1968), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Hella Nohl (* 1939), deutsche bildende Künstlerin
 Herman Nohl (1879–1960), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Johannes Nohl (1882–1963), deutscher Schriftsteller und Anarchist
 Karsten Nohl (* 1981), deutscher Kryptospezialist
 Katharina Nohl (* 1973), deutsche Komponistin und Pianistin
 Ludwig Nohl (Politiker), auch Louis Nohl (1806–1868), deutsch-amerikanischer Arzt und Politiker
 Ludwig Nohl (1831–1885), deutscher Musikwissenschaftler
 Mary Nohl (1914–2001), amerikanische Künstlerin
 Maximilian Nohl (1830–1863), deutscher Baumeister und Architekt
 Paul-Gerhard Nohl (1933–2019), deutscher evangelischer Theologe  
 Werner Nohl (* 1938), deutscher Landschaftsarchitekt

Nohl ist ein Ortsname:
 Nohl ZH, Weiler der Gemeinde Laufen-Uhwiesen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 NOL
 Nool